Nandakumar steht für:
 Nandakumar (Dorf), ein Dorf im Unterbezirk Tamluk des Bezirks Purba Medinipur im Bundesstaat Westbengalen, Indien

Nandakumar ist der Name folgender Personen:
 Laishram Nandakumar Singh, indischer Politiker, Mitglied des indischen Nationalkongresses